Serge Rigal, né le  à Cahors, est un homme politique français.

Biographie 
Fils d'agriculteurs, Serge Rigal exerce la profession de technicien chargé de la production caprine à la chambre d'agriculture du Lot. Membre du Parti Socialiste, il est élu maire de la commune de Saint-Médard de 2006 à 2014, après avoir été l'un de ses adjoints.

Lors des élections cantonales françaises de 2008, il devient conseiller général du canton de Catus, puis vice-président du conseil général chargé du social. En , à la suite de la démission de Gérard Miquel, il est élu président du conseil général du Lot avec  sur 31.

Pour les élections départementales de 2015 dans le Lot, Serge Rigal se présente dans le canton de Causse et Bouriane avec Danièle Deviers ; ils sont élus au premier tour avec 51 % des suffrages. Après s'être mis en congé du PS, il est réélu à la tête du département face à la socialiste Geneviève Lagarde,  contre 9.

Notes et références

Voir aussi 
 Liste des conseillers départementaux du Lot
 Liste des présidents des conseils départementaux français

Liens externes 

Président du conseil général du Lot
Président du conseil départemental du Lot
Maire du Lot
Naissance en février 1957
Naissance à Cahors